Our Airline - companhia aérea nacional da menor república do mundo, Nauru
Ours - canção da cantora americana Taylor Swift

Localidades 

Our (Jura)

Desambiguação